Князь Михаил Фёдорович Прозоровский  (ум. 1564) — стольник, голова, воевода и наместник во времена правления Ивана IV Васильевича Грозного.

Представитель княжеского рода Прозоровских. Старший сын князя Фёдора Андреевича Прозоровского. Брат — стольник князь Никита Фёдорович Дурной Прозоровский.

Женат на дочери князя Михаила Михайловича Курбского (ум. 1546) и сестре князя Андрея Михайловича Курбского (1528—1583).

Биография 
В 1551 году голова в Государевом полку, в походе к Полоцку, командовал 177 человек детьми боярскими. В ноябре 1553 года на свадьбе казанского царя Симеона и Марии Андреевны Кутузовой-Клеопиной был десятым в свадебном поезде. В 1554 году местничал с князем И.А. Стригиным-Оболенским. В 1555 году второй воевода в Василь-городе. В 1556—1559 годах упомянут наместником в Рыльске. В 1556-1557 годах второй воевода для вылазок в Казани. В 1557 году второй осадный воевода в Казани. В 1562 году четвёртый воевода в Великих Луках, откуда ходил первым воеводой Большого полка на Великое княжество Литовское. В 1563 году есаул в полоцком походе. В 1563—1564 годах второй воевода в Юрьеве Ливонском при главных воеводах, князе Андреем Михайловиче Курбском и Фёдоре Ивановиче Бутурлине.

В 1564 году князь А. М. Курбский, чтобы избежать казни, бежал из Юрьева Ливонского в польско-литовские владения. Второй воевода Ф. И. Бутурлин немедленно сообщил об этом царю Ивану Грозному и не пострадал, а князь Михаил Фёдорович Прозоровский был казнен за не доносительство. В синодике опальных Ивана Грозного не упомянут.

По родословной росписи показан бездетным.

Критика 
О причинах смерти сообщается в источнике: "Сказания князя Курбского", из его письма царю Ивану Грозному.  Но дата и обстоятельства смерти князя Михаила Фёдоровича вызывают сомнения, так как в родословной книге М.Г. Спиридова показаны его дальнейшие службы — в сентябре 1565 года годовал третьим воеводой в Свияжске. В 1579 году голова ночных сторожей в государевом походе против польского короля.

По не вполне ясным данным М.Ф. Прозоровский был женат на сестре А.М. Курбского или, напротив, приходился ему шуриным.

Литература 
 Родословная князей Прозоровских // Прозоровский А. А. Записки генерал фельдмаршала князя Александра Александровича Прозоровского, 1756—1776. — М.: Рос. Архив, 2004. — С. 702—704
 Сост. А.В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. - М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю.В. Анхимюк. Ю.М. Эскин. Прозоровский Михаил Фёдорович. стр. 56. ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М.А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83. 
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Прозоровский Михаил Фёдорович. стр. 208.
 Князь П.В. Долгоруков. Российская родословная книга. СПб. Тип. К. Вингебера. 1854 г. Ч.I. Прозоровский Михаил Фёдорович. стр. 190.
 Древняя Российская вивлиофика. Т. 13. стр. 59, 262, 267, 287, 325, 328, 336.

Примечания

Ссылки 
 

Военачальники Русского государства
Воеводы Юрьева Ливонского
Воеводы Казани
Участники Ливонской войны
Казнённые при Иване Грозном
Казнённые военные
Михаил Фёдорович
Персоналии по алфавиту
Умершие в 1564 году
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании